Ariete è il maschio del genere degli ovini detto anche “montone”.

Il termine si riferisce anche a:

Araldica 
Ariete – termine araldico che può indicare:
la macchina bellica impiegata negli assedi
la costellazione dello Zodiaco
il maschio della capra (mentre il maschio della pecora è detto montone)

Armamenti 
Ariete – un'arma d'assedio medioevale usata per sfondare le porte di accesso delle fortezze e dei castelli, o le mura quando non erano particolarmente spesse, praticandovi delle brecce
Ariete – nome di battaglia del cacciabombardiere italiano usato nella seconda guerra mondiale Reggiane Re.2002
132ª Divisione "Ariete" – divisione corazzata italiana che partecipò alla Seconda guerra mondiale in Nord Africa
135ª Divisione "Ariete II" – divisione corazzata italiana che, il 10 settembre 1943, partecipò alla difesa di Roma contro i tedeschi
Brigata corazzata "Ariete" – parte del “1º Comando Forze di Difesa”
Ariete – carro armato italiano costruito da Oto Melara
Ariete corazzato (o piroariete) – tipo di nave in uso nell'Ottocento, dotata di un rostro come arma principale per sventrare lo scafo delle navi nemiche
Ariete torpediniere – come l'ariete corazzato, ma dotata anche di siluri
 Ariete – torpediniera della Regia Marin varata nel 1943

Astrologia 
Ariete – secondo l'astrologia occidentale è il primo dei 12 segni zodiacali, situato tra Pesci e Toro

Astronomia 
Ariete (in latino Aries, simbolo: ) – una delle costellazioni dello zodiaco, si trova tra i Pesci a ovest e il Toro a est

Musica 
 Ariete – cantautrice italiana
 Ariete – raccolta discografica della cantautrice Ariete del 2021

Geografia 
Ariete (detta anche Bargnestrovaz e Bernistrovaz, in croato Brnjestrovac) – isolotto disabitato a est di Meleda, nel mare Adriatico, in Croazia

Altro 
 Ariete – azienda italiana di elettrodomestici del gruppo De' Longhi
Ariete (Battering Ram) – personaggio dell'Universo Marvel, creato da Peter Milligan (testi) e Mike D. Allred (disegni) nel 2001
Ariete di bronzo – scultura bronzea, unica superstite di una coppia, di provenienza siracusana databile ai primi decenni del III secolo a.C.
 Colpo d'ariete – fenomeno idraulico
 Coniglio ariete – razza di coniglio domestico

Altri progetti